Cseremiszek (marik) – finnugor nép az Urál vidékén
 Cseremisz nyelv (mari nyelv)
 Cseremiszek (tatárok) – Ukrajnában letelepedett, katonai szolgálatra kötelezett tatárok